Техинна (Техина; , «молитва»; в Септ. Θανά, ошибочно Θαιμα) — имя еврейского происхождения:

 Техинна (Библия) () — сын Эштона из колена Иудина, родоначальник жителей города Нахаша (Нааса).
 Техина бен-Фариша (תחינה נן פרישה) — один из зелотских вождей во время войны евреев с римлянами.

Примечания 

Персонажи Ветхого Завета